Der letzte Tag eines Verurteilten bezeichnet:
 Der letzte Tag eines Verurteilten (Gemälde), Gemälde von Mihály von Munkácsy
 Der letzte Tag eines Verurteilten (Roman), Roman von Victor Hugo